Сео-де-Уржель (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Уржель. Занимает площадь 15,44 км². Население — 13 060 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 107 км.

Сео-де-Уржель был первой столицей графства Урхель. Город является центром епархии Урхеля.

Епископ Уржельский (Урхельский) также, вместе с Президентом Франции, является соправителем соседней Андорры.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del ayuntamiento de la Seo de Urgel
 Página sobre la Seo
 Página web de la Diputación de Lérida
 Seu Digital, noticias de la Seo de Urgel
 Datos generales
 Datos de interés
 Datos generales del Consejo Comarcal
 Datos generales de la Generalidad
 Datos del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Льейды
Города Льейды